Port lotniczy 'Eua (IATA: EUA, ICAO: NFTE) – port lotniczy zlokalizowany na wyspie 'Eua w Królestwie Tonga. Znajduje się 3 km od miasta ‘Ohonua oraz 40 km od stolicy Tonga – Nukuʻalofa. Posiada 1 pas startowy.

Linie lotnicze i połączenia 
 Airlines Tonga (Nuku'Alofa)

Przypisy 

'Eua